NO, No kan syfta på:

 NO – ett samlingsbegrepp för ämnena biologi, fysik, teknik och kemi i grundskolan, se naturorienterande ämnen
 No-teater – en klassisk japansk teaterstil
 NO – beteckning för kemisk förening kväveoxid
 No – beteckning för transuraniskt grundämne Nobelium
 NO – ett väderstreck, se Nordost (väderstreck)
 № – en typografisk förkortning av ordet nummer, se numero
 .no – nationell toppdomän för Norge
 NO  – förkortning för stad New Orleans i USA